Адамовщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Адамовщина — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Адамовщина — деревня в Вилейском районе Минской области.